Hervé Mathoux
Louis Mathoux